Anders Moen (1887-1966) – ginnasta norvegese
 Andreas Moen (1984) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Anita Moen (1967) – ex fondista norvegese
 Arne Vidar Moen (1971) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Christopher Moen (1991) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Daniel Moen Hansen (1983) – calciatore e giocatore di beach soccer norvegese
 Einar Moen (1977) – pianista, tastierista e compositore norvegese
 Finn Moen (1915-1999) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Frode Moen (1969) – ex combinatista nordico norvegese
 Geir Moen (1969) – ex velocista norvegese
 Kai Erik Moen (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Lisa-Mari Moen Jünge (1988) – modella norvegese, eletta miss Norvegia 2007
 Odd Ivar Moen (1955) – dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Petter Vaagan Moen (1984) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista 
 Sigurd Moen (1897-1967) – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Svein Oddvar Moen (1979) – arbitro di calcio norvegese
 Tor Erik Moen (1983) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Ulf Moen (1958) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante